Alexander Dorn kan syfta på bland andra: 

* Alexander Dorn (1833–1901), tysk pianist och kompositör
 Alexander von Dorn (1838–1919), österrikisk publicist och nationalekonom